Haploskupina B může znamenat:

 Haploskupina B (Y-DNA) – jedna z haploskupin chromozómu Y lidské DNA
 Haploskupina B (mtDNA) – jedna z haploskupin lidské mitochondriální DNA